или просто Lay-duce — японская анимационная студия, созданная Норитомо Ёнай, бывшим продюсером студии Bones.

Работы

Аниме-сериалы

OVA
  Magi: Adventure of Sinbad (16 мая 2014 — 15 июля 2015)
 Yuru Yuri (13 ноября 2019)

Фильмы 
 Fate/Grand Order: First Order  (31 декабря 2016)
 Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom (31 декабря 2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аниме-студии
Компании Токио